Le DUT Statistique et Informatique Décisionnelle  (STID) constitue le premier niveau d'un cursus consacré à la gestion et l'analyse de données, opérations communément rattachées au « big data » (mégadonnées en français).

Ce diplôme public accessible directement après le baccalauréat est délivré en deux ans par des Instituts universitaires de technologie. La formation existe depuis 1968 à Vannes et délivre un diplôme public accessible directement après le baccalauréat. Il s'appelait à sa création « statistique et traitement informatique des données (STID) », le nom actuel datant de 2009.

Il vise à former des bacheliers, prioritairement scientifiques, à la gestion de données, la conception d’indicateurs, l'analyse statistique, l'automatisation de traitement mais aussi la communication des résultats.

Prérequis 
Les bacheliers S, ES, STI2D, STMG... ont les prérequis nécessaires, la plupart des IUT proposant des remises à niveau en mathématiques/statistiques pour les uns, en informatique pour les autres.

Liste des débouchés principaux 
 Statisticien
 Data Analyst
 Développeur statistique
 Gestionnaire de données
 Chargé d’études décisionnelles
 Spécialistes en informatique décisionnelle

Domaine fonctionnel 

Les entreprises produisant des masses croissantes de données qu'elles cherchent à analyser et exploiter, les diplômés du DUT STID trouvent à s'employer dans de très nombreux domaines d'activités : l'assurance, le médical, la bourse, la banque, l'agro-alimentaire, la vente, l'automobile, mais aussi des domaines pointus comme l'eau, le social, l'illettrisme, le tourisme, l'écologie.

Les STIDiens travaillent donc en relation avec d'autres spécialités de l'entreprise (managers, commerciaux, ingénieurs, etc.), et non dans un environnement d'informaticiens, spécialité avec laquelle le public les confond souvent. Les postes sont à pourvoir aussi bien dans les grandes entreprises, que dans des structures plus petites : agences territoriales, observatoires, associations

Liste des enseignements 
Les enseignements sont regroupés en 4 unités d'enseignement (UE) :
 UE compétences en statistique : probabilités, statistique descriptive, statistique inférentielle, analyse des données, séries chronologiques.
 UE compétences en informatique : programmation et outils web, bases de données, logiciels professionnels, systèmes d'information décisionnels, tableaux de bord.
 UE compétences transverses : économie, gestion, communication, anglais.
 UE projets tutorés et stage : projets tutorés, stage.

Programme 
Le programme vient à varier en fonction de l'établissement et donc de l'option choisie. Voici une liste des cours proposés :

 Formation scientifique et humaine 
 Communication
 Droit de l'informatique, gestion de projets
 Anglais
 Algorithmique

 Formation technique 
 Systèmes et réseaux
 Génie logiciel
 Programmation orientée objet
 Projet tutoré de management

Poursuites d'étude 
 Licence professionnelle (Data-Mining, Statistique et Informatique Décisionnelle pour la Santé),
 Licence (L3 Université en mathématiques et informatique, en économie - gestion, parcours MIAGE, etc.),
 Écoles d'ingénieurs
 Écoles de commerce.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Système éducatif français, Études supérieures en France, Université en France, Institut universitaire de technologie
 Diplôme universitaire de technologie
 Actuariat, entrepôt de données, base de données, Insee, la théorie de l'information, la cryptologie

Liens externes 
 Le site des STID de France
 Programme pédagogique national du DUT STID

Statistique et traitement informatique des données